Пронь — українське прізвище.

Відомі носії:

 Леся Пронь (* 1958) — українська поетеса.
 Пронь Ігор Іванович (1942—1984) — диригент, композитор, педагог, громадський діяч.
 Пронь Олександр Миколайович — старший прапорщик служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Примітки 

Українські прізвища